Plurale di vigna

Geografia
Vigne – quartiere di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena
Vigne – frazione di Narni, in provincia di Terni
Vigne – frazione di Verzino in provincia di Crotone

Persone
Giorgio Vigne (XVI-XVII secolo) – pittore italiano
Pierre Vigne (1670-1740) – sacerdote francese

Pagine correlate
Vigna